Inzaghi Donígio (Bissau, 25 de abril de 1985) é um futebolista de Guiné-Bissau que atua como atacante.
Mede 1,80 metros e pesa 78 quilos. Atualmente está sem clube.

Referências
 http://www.ogol.com.br/jogador/inzaghi/actual/ficha/0/default/20309

Futebolistas da Guiné-Bissau
Naturais de Bissau